Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-83 (1916)

Вторая мировая война 
 U-83 (1941)